

Personnalités 

 Achille Glorieux (1910-1999), prélat français, archevêque, nonce apostolique ;
 François Glorieux (né en 1932), pianiste et compositeur belge ; 
 Guillaume Glorieux (né en 1971), historien de l'art ;
 Palémon Glorieux (1892-1979), chanoine français, historien médiéviste.

Navires 
 Glorieux, vaisseau de la Marine française, en service de 1756 à 1782.
 Voir aussi  : autres navires.

Divers  
 Nécropole nationale de Glorieux, nécropole à Verdun.
 Corps glorieux, expression de représentation du Christ en gloire.
 Les Corps glorieux, œuvre musicale d'Olivier Messiaen, 1939.
 Mystères glorieux, partie d'un chapelet, pour la prière.

Voir aussi